Název Krzanowice má několik obcí:

 Krzanowice – město v  Polsku ve Slezském vojvodství
 Krzanowice (Opolské vojvodství) – vesnice v  Polsku v Opolském vojvodství, od 1. ledna 2017 součást města Opolí